Грасси, Джузеппе:

 Грасси, Джузеппе (1883-1950) — итальянский политик.
 Грасси, Джузеппе (1757—1838) — австрийский художник-портретист.
 Грасси, Джузеппе (род. 1942) — итальянский велосипедист.